Исмаил Хакъ бей може да се отнася за:

 Георги Парталев, български революционер, преминал на служба към турското разузнаване под името Исмаил Хакъ бей
 Исмаил Хакъ ефенди Манастърлъ, бивш депутат в Народното събрание от Западна Тракия
 Исмаил Хакъ бей (офицер), офицер в армията на Османската империя и Турция